Шиловский сельский совет (укр. Шилівська сільська рада) — многозначный термин; топоним.

  — входит в состав Добропольского района Донецкой области Украины.
 Шиловский сельский совет — входит в состав Збаражского района Тернопольской области Украины.
 Шиловский сельский совет — входит в состав Зеньковского района Полтавской области Украины.
 Шиловский сельский совет — входит в состав Решетиловского района Полтавской области Украины.